The Dutch Masters: Bosch è un documentario del 2000 basato sulla vita del pittore fiammingo Hieronymus Bosch.

Collegamenti esterni
 

Film documentari britannici
Film su Hieronymus Bosch